Rosa arkansana  — вид рода Шиповник семейства Розовые.

Ареал 
Растения встречаются в Северной Америке в США в штатах Колорадо, Айова, Иллинойс, Индиана, Канзас, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссури, Монтана, Северная Дакота, Небраска, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Южная Дакота, Техас, Висконсин и Вайоминг, а также в Канаде.

Прерии, сухие склоны, лесные поляны.

Биологическое описание 
Высота куста 30—60 см, ширина 121—243 см. Колючки прямые.

Листья тёмно-зелёные. Листочки овальные или эллиптические, тупые или острые, без желёз, голые, блестящие, мелкозубчатые, в числе 9—11, согласно другому источнику 3—9.

Цветки простые, розовые с более тёмными жилками, согласно другому источнику ярко-красные.

Плоды шаровидные, красные, около 1,5 см в диаметре.

Тетраплоид.

Вид близок к Rosa acicularis и Rosa suffulta. Отличается особенностями листовок. В природе могут встречаться естественные гибриды Rosa arkansana с другими видами шиповника.

Культивирование 
Rosa arkansana выращивается как декоративное садовое растение.

Зоны морозостойкости: от 4—8.

Примечания

Литература 
 Correll, D. S. & M. C. Johnston. 1970. Manual of the vascular plants of Texas. (F Tex) 
 Eilers, L. J. & D. M. Roosa. 1994. The vascular plants of Iowa. (L Iowa) 
 Encke, F. et al. 1984. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen, 13. Auflage. (Zander ed13) 
 Gleason, H. A. & A. Cronquist. 1991. Manual of vascular plants of northeastern United States and adjacent Canada, ed. 2. (Glea Cron ed2) 
 Harrington, H. 1954. Manual of the plants of Colorado. (F Colo) 
 Hitchcock, C. L. et al. 1955—1969. Vascular plants of the Pacific Northwest. (F Pacif NW) 
 Huxley, A., ed. 1992. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening. (Dict Gard) 
 Kartesz, J. T. 1994. A synonymized checklist of the vascular flora of the United States, Canada, and Greenland. (L US Can ed2) [with two varieties]. 
 Kunkel, G. 1984. Plants for human consumption. (L Edible Pl) 
 Martin, W. C. & C. R. Hutchins. 1980. A flora of New Mexico. (F New Mex) 
 McGregor, R. L. et al. (The Great Plains Flora Association). 1986. Flora of the Great Plains. (F GPlains) 
 Mitchell, R. S., ed. 1986. A checklist of New York state plants. New York State Mus. Bull. 458. (L New York) 
 Moss, E. H. & J. G. Packer. 1983. Flora of Alberta, ed. 2. (F Alberta) 
 Ownbey, G. B. & T. Morley. 1991. Vascular plants of Minnesota: a checklist and atlas. (L Minn) 
 Saakov, S. G. & D. Rieksta. 1973. Rozy. 94. 
 Scoggan, H. J. 1978—1979. The flora of Canada, 4 vol. (F Canada) 
 Smith, E. B. 1978. An atlas and annotated list of the vascular plants of Arkansas. (L Arkansas) 
 Steyermark, J. A. 1977. Flora of Missouri. (F Missouri) 
 Voss, E. 1972. Michigan flora. (F Mich)

Ссылки 
 
 
 
 USDA: Plants Profile: Rosa arkansana Porter

Плодовые кустарники
Флора Северной Америки
Декоративные кустарники